Бодуэн III (935/940— 962) — граф Фландрии (958—962).
 Бодуэн III (1088—1120) — граф Геннегау (Эно) в 1098—1120 годах.

См. также 
 Балдуин III